Wimbledon-mesterskaberne 2015 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner. Det var den 129. udgave af Wimbledon-mesterskaberne og den tredje grand slam-turnering i 2015. Den blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien i perioden 29. juni – 12. juli 2014. I forhold til tidligere var turneringens termin blevet flyttet en uge, således at den først startede tre uger efter afslutningen på French Open.

Herresingletitlen blev vundet af Novak Djokovic, som vandt sin tredje Wimbledon-titel, mens damesinglemesterskabet gik til Serena Williams for sjette gang.

I doublerækkerne vandt Martina Hingis to titler, idet hun vandt både damedouble- og mixed double-titlen sammen med sine to indiske makkere Sania Mirza og Leander Paes. Endelig vandt Jean-Julian Rojer og Horia Tecău mesterskabet i herredouble.

Pengepræmier 

Pengepræmierne i årets mesterskab var steget med 7 % i forhold til året før, således at den samlede præmiesum androg £ 25.787.000. Hovedparten af præmiepengene gik til spillerne i herre- og damesingle, der hver lagde beslag på ca. 40 % af den samlede præmiesum. Derudover var der afsat £ 963.000 til per diem-udbetalinger, således at der i alt var £ 26.750.000 til udbetaling.

Udover ovenstående præmier var der afsat £ 64.000 i præmier til mesterskaberne i kørestolstennis, og £ 393.000 til opvisningsturneringerne for tidligere stjernespillere.

Resultater 
Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle 

Herresinglemesterskabet blev vundet af den forsvarende mester, Novak Djokovic fra Serbien, som i en gentagelse af finalen fra året før besejrede Roger Federer fra Schweiz med 7-6, 6-7, 6-4, 6-3. Dermed blev serberen den første spiller, der med held forsvarede sin Wimbledon-titel i herresingle, siden Roger Federer i 2007. Sejren var Djokovic' tredje Wimbledon-titel i herresingle og hans niende grand slam-titel i alt i karrieren. Roger Federer havde muligheden for som den første at vinde titlen for ottende gang, men han måtte nøjes med rekorden som den første spiller med 10 Wimbledon-finaler i herresingle på cv'et.

Damesingle 

Mesterskabet i damesingle blev vundet af Serena Williams fra USA, som i finalen besejrede Garbiñe Muguruza fra Spanien med 6-4, 6-4. Dermed vandt amerikaneren sin sjette Wimbledon-titel i damesingle og sin 21. grand slam-titel i damesingle i karrieren. Sejren betød, at Williams for anden gang i karrieren var forsvarende mester i alle fire grand slam-turneringer i damesingle, eftersom hun tidligere havde vundet titlerne ved US Open 2014, Australian Open 2015 og French Open 2015 – en bedrift som medierne refererede til som en "Serena Slam" med hentydning til, at det ikke var en ægte "Grand Slam", fordi de fire titler ikke var vundet i samme kalenderår. Serena Williams blev endvidere den ældste vinder af en grand slam-titel i damesingle i den åbne æra. På finaledagen var hun 33 år og 289 dage, og hun overtog dermed rekorden fra Martina Navratilova, der var 33 år og 260 dage, da hun vandt sit sidste Wimbledon-mesterskab i damesingle i 1990. Garbiñe Muguruza var til gengæld i sin første grand slam-finale overhovedet, og resultatet medførte, at hun for første gang avancerede til en placering blandt de 10 bedste på WTA's verdensrangliste.

Herredouble 

Herredoubleturneringen blev vundet af det fjerdeseedede par bestående af Jean-Julien Rojer fra Holland og Horia Tecău fra Rumænien, som dermed begge vandt sin første grand slam-titel i herredouble og deres anden grand slam-titel i alt. I finalen besejrede de Jamie Murray fra Storbritannien og John Peers fra Australien (seedet 13) med 7-6 (7-5), 6-4, 6-4.

Damedouble 

Damedoublemesterskabet blev vundet af Martina Hingis fra Schweiz og Sania Mirza fra Indien, som dermed vandt deres første Wimbledon-titel i damedouble som par. Sejren var Mirzas første grand slam-titel i damedouble og fjerde grand slam-titel i alt i karrieren. Det var til gengæld tredje gang, at Hingis vandt Wimbledon-mesterskabet i damedouble, idet hun tidligere havde vundet titlen i 1996 og 1998 sammen med henholdvis Helena Suková og Jana Novotná, og det var den 17. grand slam-titel i alt i hendes karriere.

I finalen besejrede det indisk-schweiziske par det rent russiske par Jekaterina Makarova og Jelena Vesnina med 5-7, 7-6 (7-4), 7-5. Makarova var i Wimbledon-finalen i damedouble for første gang, mens Vesnina én gang tidligere – i 2010 – havde været i finalen, hvor hun sammen med Vera Zvonarjova ligeledes tabte.

Mixed double

Eksterne henvisninger 

 Wimbledon

Fodnoter 

 
WTA Tour 2015
ATP World Tour 2015